Lel bezeichnet:

 Katja Lel (* 1974), russische Pop-Sängerin
 Martin Kiptoo Lel (* 1978), kenianischer Marathonläufer
 Lel (Gott), slawischer Gott

Die Abkürzung LEL bezeichnet:
 London–Edinburgh–London, Radsportveranstaltung über 1400 km 
  Zündgrenze (engl.: lower explosion limit), niedrigste Konzentration in Vol.-% oder g/m³ von brennbarem Gas, Dampf oder Staub in Luft, bei der eine Zündung noch möglich ist
 Landesanstalt für Landwirtschaft, Ernährung und Ländlichen Raum, Landesanstalt in Baden-Württemberg im Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 

LEL